La classe H peut désigner :
 la classe H, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe H, une classe de sous-marins de la Regia Marina construits pendant la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de sous-marins de l'United States Navy en service durant la Première Guerre mondiale ;
 la classe H, ou classe Acorn, une classe de destroyers de la Royal Navy construits peu avant le début de la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de destroyers de la Royal Navy construits avant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une proposition de classe de cuirassés prévus par le Plan Z de rééquipement de la Kriegsmarine.